Kovács Géza (?–?) háromszoros magyar bajnok labdarúgó (FTC)
 Kovács Géza (1868–?) bankigazgató
 Kovács Géza (1916–1999) sportvezető, szakíró
 Kovács Géza (1951) csillagász
 Kovács Géza (1952) politikus
 Kovács Géza (1955) művészeti menedzser
 Kovács Géza (1958–2018) szobrász
 Kovács Géza (1959) színész, rendező, színházigazgató
 Kovács Géza villamosmérnök